Ohene ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Akua Ohene (* 1945) ghanaische Journalistin, Redakteurin und Politikerin
 Kwaku Ohene-Frempong (1946–2022), ghanaischer Hürdenläufer und Pädiater